Blatten steht für:
 die Lockjagd auf den Rehbock, siehe Blattzeit
 Burg Blatten, Burgruine im St. Galler Rheintal, siehe auch Oberriet #Geschichte

Blatten ist der Name folgender Ortschaften in der Schweiz:
 Blatten (Lötschen), Gemeinde im Lötschental, Bezirk Westlich Raron, Kanton Wallis
 Blatten (Malters), Ortsteil der Gemeinde Malters, Kanton Luzern
 Blatten (Zermatt), Ortsteil der Gemeinde Zermatt, Bezirk Visp, Kanton Wallis
 Blatten bei Naters, Ortsteil der Gemeinde Naters, Bezirk Brig, Kanton Wallis